Il toponimo Băile (in romeno Bagni) fa parte della denominazione di diverse località della Romania:
Băile Govora, città del distretto di Vâlcea
Băile Herculane, città del distretto di Caraș-Severin
Băile Olănești, città del distretto di Vâlcea
Băile Tușnad, città del distretto di Harghita